Ehrenring steht für folgende Auszeichnungen:

Kommunal:
 Goldener Ehrenring der Stadt Aachen
 Goldener Ehrenring der Stadt Bayreuth
 Goldener Ehrenring der Stadt Coburg
 Ehrenring der Stadt Garbsen
 Ehrenring der Stadt Harsewinkel
 Ehrenring der Stadt Heilbronn
 Goldener Ehrenring der Stadt Hof
 Ehrenring der Stadt Innsbruck 
 Goldener Ehrenring der Stadt Konstanz
 Ehrenring der Stadt Leverkusen
 Ehrenring der Stadt Ludwigshafen am Rhein
 Ehrenring der Stadt Mainz
 Ehrenring der Stadt Mannheim
 Ehrenring der Stadt Memmingen
 Ehrenring der Stadt Mülheim an der Ruhr
 Goldener Ehrenring der Stadt München
 Ehrenring der Stadt Oberhausen
 Ehrenring der Stadt Passau
 Ehrenring der Stadt Pforzheim
 Ehrenring des Landes Niederösterreich
 Ehrenring des Landes Steiermark
 Ehrenring der Stadt Trier 
 Ehrenring der Stadt Wesseling
 Ehrenring der Stadt Wien
 Ehrenring der Stadt Worms
 Ehrenring der Stadt Wuppertal

Weitere:
 August-Lösch-Ehrenring, Wissenschaftspreis der Stadt Heidenheim an der Brenz
 Ehrenring der Görres-Gesellschaft, Wissenschaftspreis
 Ehrenring der Deutsch-Griechischen Gesellschaften, Kulturpreis
 Ehrenring des Rheinlandes
 Ehrenringträger der Wiener Staatsoper
 Friedrich-Ludwig-von-Sckell-Ehrenring, Bayern, für Landschaftsarchitektur
 Hermine-Körner-Ring
 Iffland-Ring
 Kogge-Ehrenring
 SS-Ehrenring, NS-Auszeichnung

Liste (Auszeichnungen)
!